Frassinellesi – abitanti di Frassinelle Polesine
Frassinellesi – abitanti di Frassinello Monferrato